Sezon 2011 była 87. edycją Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów, grając systemem kołowym. Rozgrywki rozpoczęły się 2 kwietnia, a zakończyły 23 października 2011. Tytułu mistrzowskiego nie obroniła drużyna . Nowym mistrzem Szwecji został zespół Helsingborgs IF. Tytuł króla strzelców zdobył Mathias Ranégie, który w barwach klubów BK Häcken i Malmö FF strzelił 21 goli.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 16 drużyn, walczących o tytuł mistrza Szwecji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 30 spotkań). 15. i 16. drużyna tabeli spadły do Superettan, a 14. weźmie udział w barażach o utrzymanie się w Allsvenskan.

Drużyny 

Po poprzednim sezonie do Superettan spadły:  (15) i  (16).

Tabela

Baraże o Allsvenskan 
Po zakończeniu rozgrywek odbył się baraż o miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej Szwecji między Syrianska Södertälje a 3. zespołem Superettan. Dwumecz wygrała drużyna Syrianska Södertälje i to ona w sezonie 2012 zagra w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Wyniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
2011 w Szwecji
2011 w piłce nożnej